Mistrzostwa Europy w Futsalu 2022 – 12. edycja turnieju finałowego Mistrzostw Europy w futsalu. Odbyła się w dniach 19 stycznia–6 lutego 2022 w Amsterdamie i Groningen (Holandia). Uczestniczyło w nim 16 zespołów.

Hale 
Spotkania mistrzostw są rozgrywane w halach Ziggo Dome w Amsterdamie oraz MartiniPlaza w Groningen.

Uczestnicy

Faza grupowa 
Legenda do tabelek:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek
 G – gospodarz

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

2022 w Holandii
2022 w piłce nożnej
2018
Piłka nożna w Holandii
Sport w Amsterdamie
Sport w Groningen